Футболист года в Парагвае — футбольная награда, вручаемая лучшему парагвайскому футболисту ежегодно, при этом футболист может играть как в национальном чемпионате, так и в других чемпионатах, но обязательно иметь паспорт гражданина Парагвая. Приз вручается с 1997 года газетой Diario ABC Color.

Победители

Ссылки 
 Almirón y Roque, los mejores del 2018

Футбол в Парагвае
Футбольные награды